Підгірцівська сільська рада — Київська область, Обухівський район
 Підгірцівська сільська рада — Львівська область, Стрийський район